Doba se poate referi la:

Nume de localități 
 Doba, oraș în Ciad
 Doba, sat în județul Olt
 Doba, sat în județul Satu Mare
 Doba, sat în județul Sălaj

Hidronime 
 Râul Doba, râu în România

Altele 
 Dobă, variație regională a cuvântului Tobă